ptak z rzędu perkozów
 Perkoz – debiutancki album muzyczny Jacka Perkowskiego
 „Perkoz” – Szkoła Harcerstwa Starszego
 „Perkoz” – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP